Verwachting (sociologie), het concept verwachting als gedachte of geloof
 Verwachting (wiskunde), verwachting in de kansrekening en statistiek
 Verwachting (economie), het begrip verwachting in de economie 
 Levensverwachting, resterende levensduur van een individu in een groep
 Zwangerschap, in verwachting

Zie ook
 De Verwachting (doorverwijspagina)
 Voorspelling (doorverwijspagina)